Nina Novelas (anciennement Nina TV) est une chaîne de télévision dédiée aux telenovelas exclusivement brésiliennes et portugaises apparue le  sur le bouquet d'AB Sat. Elle est aussi proposée en option par certains opérateurs, tels que Bouygues Telecom.

Diffusion

Programmes

Telenovelas actuellement diffusées 
Pour l'amour de Louisa
L'ombre du mensonge
Cœurs Brûlants 
Seize the day

Telenovelas anciennement diffusées 
 L’Ange du Diable El Diablo (Más sabe el diablo)
 Frijolito (Amarte así)
 Marina
 Barbarita, les couleurs de l'amour (Negra consentida)
 Sauvée par l’amour (Viver a Vida)
 Le roman de la vie (Paginas da Vida)
 Mademoiselle (Sinhá Moça)
 Isaura l’esclave blanche (Escrava Isaura)
 Au cœur du péché (Da Cor Do Pecado)
 Avenida Brasil
 Les couleurs de la liberté (Lado a Lado)
 Captive (Salve Jorge)
 Rose de feu (Rosa Fogo)
 Un palace pour deux (La Bella Ceci y el imprudente)
 Liens de sang (Laços de sangue)
 Fleur Caraïbes (Flor do Caribe)
 Passions secrètes (Em Família)
 Muñeca brava
The Wild
The Wild 2
Inkaba
L'ombre du mensonge (Amor à Vida)
Araguaya, la rivière du destin / Destiny River (Araguaia)
Rédemption (Cama de Gato)
Totalement diva (Totalmente demais)
Sublime mensonge (Por Amor)
Hayat Ağacı
Secrets de famille (Laços de Família)
Une Vie Volée (A Vida da Gente)
Precious Pearl (Joia Rara)
Fleur Caraïbes (Flor do caribe)
Le prix du désir (A força do querer)
Windeck
Jikulumessu
Soleil Levant (Sol Nascente)
Liens de sang (Laços de sangue)
Paixão (Pour l'amour de Louisa)
Amor Maior (Au nom de l'amour )
Le Prix du désir
Cercle de feu (Roda de fogo)
Les Ombres du passé 
Les liens du Destins 
Rédemption
Precious pearl

Notes et références

Liens externes 

Chaîne de télévision en français
Chaîne ou station de télévision fondée en 2015